Via Nazionale è un nome di via italiano, generalmente attribuito durante il periodo dell'unificazione italiana a precedenti vie.
 Via Nazionale – strada urbana di Firenze
 Via Nazionale – strada urbana di Roma